

Населені пункти та їхні частини
 Врончин — село в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Врончин — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Врончин — частина міста Олесно в Олеському повіті Опольського воєводства

Примітки